Honda může být:

 Honda – japonský výrobce silničních dopravních prostředků, stejnojmenná značka automobilů a motocyklů

příjmení
 Iširó Honda (1911–1993) – japonský filmový režisér, režíroval mj. původní film Godzilla z roku 1954 
 Jasuto Honda (* 1969) – japonský fotbalista
 Keisuke Honda (* 1989) – japonský fotbalista
 Midori Hondaová (* 1964) – japonská fotbalistka
 Minoru Honda (1913–1990) – japonský astronom
 Nagajasu Honda – japonský fotbalista 
 Sóičiró Honda (1906–1991) – japonský inženýr, zakladatel firmy Honda
 Takeši Honda (* 1981) – japonský krasobruslař
 Takuja Honda (* 1985) – japonský fotbalista 
 Tamon Honda (* 1961) – japonský sportovec, zápasník a wrestler

jiný význam
 Bahía Honda – kubánské přístavní město

Rozcestníky - příjmení
Japonská příjmení